Тастак () — станция в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав сельского округа Тасты. Код КАТО — 116653700.

География 
Станция расположена в северо-западной части района, на расстоянии примерно 42 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района — села Акмол, в 8 километрах к северу от административного центра сельского округа — аула Тасты.

Абсолютная высота — 354 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Белое Озеро — на севере, станция Косшокы — на юго-востоке, аул Тасты и село Караменды батыра — на юге.

Населённый пункт является станцией Южносибирской железнодорожной магистрали.

Население 
В 1989 году население станции составляло 317 человек (из них казахи — 39%, русские — 29%).

В 1999 году население станции составляло 379 человек (193 мужчины и 186 женщин). По данным переписи 2009 года, в населённом пункте проживало 415 человек (203 мужчины и 212 женщин).

Улицы 

 ул. Астык
 ул. Орталык
 ул. Темиржол

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Целиноградского района